Kalfatra kan avse:

 Kalfatra – en typ av underhåll som man regelbundet var tvungen att göra på äldre träfartyg, se bråddning